Al-Zawiya kan syfta på:

al-Zawiya (by) – palestinsk by
az-Zawiyah – stad i Libyen